Ударник — село в Бутурлиновском районе Воронежской области.

Входит в состав Чулокского сельского поселения.

География

Улицы 
 ул. Дружбы,
 ул. Зои Космодемьянской,
 ул. Космонавтов,
 ул. Ленина,
 ул. Малый Кавказ,
 ул. Мира,
 ул. Набережная,
 ул. Новая,
 ул. Сергея Тюленина,
 ул. Транспортная.

Население

Примечания 

Населённые пункты Бутурлиновского района